

Patronyme 

 Azrack Mahamat (né en 1988), footballeur tchadien
 Mariam Mahamat Nour (née en 1956), économiste et femme politique tchadienne
 Moctar Moussa Mahamat (né en 1949), agronome et homme politique tchadien
 Zara Mahamat Yacoub, cinéaste, réalisatrice et journaliste tchadienne